Miejscowości w Portoryko:
 Las Marías – miejscowość w gminie Añasco
 Las Marías – miejscowość w gminie Las Marías
Gminy w Portoryko:
 gmina Las Marías (ang. Las Marías Municipio) w Portoryko